Сольё () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сольё. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21584.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2564 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 1465 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1071 были экономически активными, 394 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 1071 активных жителей работали 954 человека (520 мужчин и 434 женщины), безработных было 117 (44 мужчины и 73 женщины). Среди 394 неактивных 137 человек были учениками или студентами, 143 — пенсионерами, 114 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Филиппвиль, Бельгия (1961)
  Гау-Альгесхайм, Германия (1964)
  Каприно-Веронезе, Италия (2003)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сольё

Коммуны департамента Кот-д’Ор